Уэйу́ (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи. Департамент — Верхние Пиренеи. Входит в состав кантона Турне. Округ коммуны — Тарб.

Код INSEE коммуны — 65346.

География 

Коммуна расположена приблизительно в 660 км к югу от Парижа, в 115 км юго-западнее Тулузы, в 11 км к юго-востоку от Тарба.

На западе коммуны протекает река .

Климат 
Климат умеренно-океанический с солнечной тёплой погодой и обильными осадками на протяжении практически всего года.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 160 человек.

Администрация

Экономика 
В 2010 году среди 100 человек трудоспособного возраста (15-64 лет) 80 были экономически активными, 20 — неактивными (показатель активности — 80,0 %, в 1999 году было 71,4 %). Из 80 активных жителей работали 77 человек (43 мужчины и 34 женщины), безработных было 3 (1 мужчина и 2 женщины). Среди 20 неактивных 5 человек были учениками или студентами, 9 — пенсионерами, 6 были неактивными по другим причинам.

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Коммуны департамента Верхние Пиренеи